Yōko Takahashi (1953-) est une actrice et romancière japonaise ;
 Yōko Takahashi (1965-) est une romancière japonaise ;
 Yōko Takahashi (1966-) est une chanteuse japonaise.